Гю́нтер Хе́рманн (; 5 декабря 1960, Ребург-Локкум) — немецкий футболист, играл на позиции полузащитника.

Карьера 

В течение 10 сезонов Гюнтер играл за бременский «Вердер». Он дебютировал в клубе 11 декабря 1982 года в матче против «Бохума», завершившемся победой «Вердера» со счётом 2:1. Гюнтер вышел на поле на 76-й минуте, заменив при этом Михаэля Бёнке. Это была единственная игра Херманна в том сезоне.

Заиграть в основном составе Гюнтеру удалось довольно поздно. Лишь в сезоне 1984/85 он смог завоевать себе постоянное представительство на поле. Опорный полузащитник по амплуа, он довольно скоро стал одним из самых важных игроков бременцев. Его связка с Мирославом Вотавой была одной из самых непроходимых в Бундеслиге тех годов. В сезоне 1987/88 годов помог «Вердеру» стать чемпионом Германии. Зимой 1992 года покинул Бремен, сменив его на более скромную команду «Ваттеншайд», которая располагалась в нижней части турнирной таблицы. В том сезоне «Вердер» стал чемпионом и пять матчей, проведённые в начале сезона за бременцев, дали Гюнтеру вторую победу в Бундеслиге.

Последние три сезона Гюнтер играл за «Ганновер» во второй Бундеслиге. В 1996 году Херманн завершил футбольную карьеру.

Карьера в сборной 

Всего за сборную провёл два матча. Участник и победитель чемпионата мира 1990 года, хотя не сыграл на турнире ни одного матча. Дебютировал в сборной 21 сентября 1988 года в товарищеском матче со сборной СССР, завершившемся победой немцев со счётом 1:0.

Тренерская карьера 

После завершения игровой карьеры в 1996 году стал главным тренером команды «Ротенбургер». Начиная с 2001 года работает главным тренером любительской команды «Остерхольц-Шармбек». В этой команде играет его сын Патрик.

Достижения 

 Победитель Бундеслиги: 1987/88, 1992/93
 Серебряный призёр Бундеслиги: 1982/83, 1984/85, 1985/86
 Бронзовый призёр Бундеслиги: 1988/89, 1990/91
 Обладатель кубка Германии: 1990/91
 Финалист Кубка Германии: 1988/89, 1989/90
 Победитель Кубка обладателей кубков: 1991/92

Прочая деятельность 
В городе Остерхольц-Шармбеке Гюнтер Херманн является владельцем спортивного магазина. Помимо этого он, равно как и его бывший одноклубник по «Вердеру» Франк Нойбарт, является сотрудником скаутского агентства, которое специализируется на поиске молодых перспективных футболистов. В частности игрок «Байера» с 2011 года Карим Беллараби был в своё время замечен именно Херманном.

Примечания

Ссылки 

 
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Футбольные тренеры Германии
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Ваттеншайд»
Игроки ФК «Ганновер 96»